Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Dorosz − polski menadżer
 Antoni Dorosz − polski lekarz i wojskowy
 Beata Dorosz − polski historyk literatury
 Kazimierz Dorosz − polski socjalista, dyplomata
 Krzysztof Dorosz − polski eseista i publicysta
 Orest Dorosz − ukraiński piłkarz
Dorszcz Dorosz-polski filolog, anglista